

Przewodniczący Komunistycznej Partii Serbii (od 1952 Związku Komunistów Serbii)

Głowa państwa

Szefowie rządu

Bibliografia

Historia Serbii